Hillebrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Hillebrecht, deutsche Schauspielerin
 Edor Hillebrecht (1890–1964), deutscher Versicherungsmakler, Kunstsammler und Stifter ...
 Harald Hillebrecht (* 1960), deutscher Chemiker und Hochschullehrer für Festkörperchemie
 Heinrich Hillebrecht (Heinrich Friedrich Adolf Hillebrecht, eigene Benennung: Friedrich Hillebrecht; 1846–1918), Düsseldorfer Stadtgärtner
 Helmut Hillebrecht (1912–?), deutscher Gewerkschafter (Volkswagen) und Politiker (DKP-DRP, S.R.P. und NAP)
 Manfred Koch-Hillebrecht (1928–2020), deutscher Psychologe
 Otto Hillebrecht (1886–1971), deutscher Jurist und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Rainer Hillebrecht (* 1966), deutscher Schauspieler
 Rudolf Hillebrecht (1910–1999), Stadtbaurat in Hannover
 Steffen Hillebrecht (* 1965), deutscher Betriebswirtschaftler und Soziologe
 Werner Hillebrecht (* 1949), Archivar und Bibliothekar